Waterpolo is een van de sporten die werd beoefend tijdens de Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio. Het deelnemersveld bestond in totaal uit 242 atleten, verspreid over twee evenementen; aan het mannentoernooi namen twaalf ploegen van elf atleten deel en aan het vrouwentoernooi tien. Ten opzichte van vier jaar eerder is het aantal ploegen bij de vrouwen uitgebreid met twee.

Het waterpolo werd gehouden in het Tokyo Tatsumi International Swimming Center in het stadsdeel Tatsumi in de zone rondom de Baai van Tokio. De overige zwemsporten (met uitzondering van het openwaterzwemmen) vonden plaats in het nabijgelegen Tokyo Aquatics Centre dat voor de Spelen werd opgeleverd.

Kwalificatie 
Bij de mannen en vrouwen waren er respectievelijk twaalf en tien plaatsen voor het olympisch waterpolotoernooi. Gastland Japan was verzekerd van deelname aan beide evenementen. Zes van de overige elf en negen plaatsen werden vergeven aan de winnaars van de FINA World League in 2019 en de winnaars van de vijf continentale kwalificatietoernooien. Bij de wereldkampioenschappen in 2019 in Gwangju waren verder twee plaatsen bij de mannen en een plaats bij de vrouwen te verdienen. Via een internationaal olympisch kwalificatietoernooi konden zich tot slot drie ploegen bij de mannen en twee bij de vrouwen plaatsen voor de Spelen.

De Pan-Amerikaanse Spelen in 2019 in Lima en de Europese kampioenschappen in 2020 in Boedapest fungeerden als continentaal kwalificatietoernooi voor de Amerika's (ASUA) en Europa (LEN).

Mannen

Vrouwen

Competitieschema 
Hieronder volgt het competitieschema van het waterpolo op de Olympische Zomerspelen 2020. Het vrouwentoernooi ving op 24 juli 2021 aan met de groepsfase en het mannentoernooi een dag later. De finales waren voor de vrouwen en mannen respectievelijk op 7 en 8 augustus.

Toernooi mannen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Eindstand

Toernooi vrouwen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Eindstand

Externe link 
  Waterpolo op de officiële website van de Olympische Zomerspelen 2020

 
2020